Pirna, une ville de Saxe en Allemagne.
 L’abréviation piRNA peut correspondre à ARN interagissant avec Piwi.